Por Bayport pode estar à procura de:
Bayport (Flórida)
Bayport (Minnesota)
Bayport (Nova Iorque)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos